Hamer steht für:
 Hamer (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Hamer (Band), polnische Speed- und Thrash-Metal-Band
 Hamer-Banna, südomotische Sprache

Hamer ist der Name folgender 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Hamer (Georgia)
 Hamer (Idaho)
 Hamer (North Carolina)
 Hamer (Ohio)
 Hamer (South Carolina)

geografischer Objekte:
 Hamer Hill, Hügel im Grahamland, Antarktika

Unternehmen:
 Hamer Guitars, amerikanischer Gitarrenhersteller
 Jan Hamer & Co, niederländischer Aufzug- und Treppenlifthersteller

Siehe auch:
 Hamar (Volk), Ethnie in Äthiopien
 Hamr (Begriffsklärung)
 Hämer
 Hammer (Begriffsklärung)